La catedral de Zvartnotx (en armeni, Զվարթնոց, o 'àngels celestials') és una catedral circular en ruïnes del  situada al voltant de 15 quilòmetres a l'oest d'Erevan, Armènia, al límit de la ciutat d'Edjmiatsín, a la província armènia d'Armavir. Està inscrita en la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO des del 2000 amb el nom de catedral d'Edjmiatsín i el jaciment arqueològic de Zvartnotx.

Referències 

Patrimoni de la Humanitat a Armènia